Slovo Roanoke má více významů:
 název měst ve Spojených státech:
 Roanoke (Virginie) – město ve Virginii
 Roanoke (Texas) – město v Texasu
 Roanoke (Alabama) – město v Alabamě
 Roanoke (řeka) – řeka ve Virginii
 Roanoke (ostrov) – ostrov v Severní Karolíně
 Roanoke (odrůda jablek) – odrůda jablek vyšlechtěná v roce 1969 v USA